Kabinett Dufaure steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:
 Kabinett Dufaure I (1871 bis 1873)
 Kabinett Dufaure II (1873) 
 Kabinett Dufaure III (1876) 
 Kabinett Dufaure IV (1876)
 Kabinett Dufaure V (1877 bis 1879)